Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2019 wurden vom 18. bis 24. März in der japanischen Stadt Saitama ausgetragen. Die Internationale Eislaufunion vergab im Juni 2016 im kroatischen Dubrovnik die Titelkämpfe an die Millionenstadt in Japan. Saitama war nach der WM 2014 zum zweiten Mal Ausrichter der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften. Wie 2014 wurden die Wettkämpfe in der Saitama Super Arena ausgetragen.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Ergebnisse 
 KP = Kurzprogramm
 K = Kür
 KT = Kurztanz

Herren

Damen

Paare

Eistanz

Einzelnachweise 

2019
Sportveranstaltung 2019
Weltmeisterschaften 2019
Sportveranstaltung in Saitama